Gábor Pintér ist der Name folgender Personen:

* Gábor Pintér (Geistlicher) (* 1964), ungarischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat
 Gábor Pintér (Schachspieler) (* 1984), ungarischer Schachspieler